Юлия Алексеевна Зыкова () — российская театральная актриса.

Биография 
Окончила ВТУ им. М. С. Щепкина в 1992 г. (курс В. А. Коршунова), с этого же года и до 2019 г. — в труппе МХАТ им. М. Горького. 

С 2019 года — в труппе Малого театра.

В 2004 году Юлии Зыковой присвоено почётное звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Муж — артист А. А. Чубченко. Есть дочь.

Театр 
МХАТ им. М. Горького:
 «Синяя птица» М. Метерлинк, реж. К. Станиславский, Л. Сулержицкий, И. Москвин — Свет
 «Мы идем смотреть Чапаева» О. Данилов, реж. Т. Доронина — Оля, Аня
 «На всякого мудреца довольно простоты» (А. Островский, реж. В. Станицын) — Машенька
 «Доходное место» (А. Островский, реж. Т. Доронина) — Юленька
 «Зыковы» (М. Горький, реж. А. Морозов) — Целованьева
 «На дне» (М. Горький, реж. В. Белякович) — Наташа
 «Три сестры» (А. Чехов, реж. В. И. Немирович-Данченко) — Наташа
 «Одна любовь души моей» (А. Пушкин, реж. Т. Доронина) — Дульская
 «Полоумный Журден» (М. Булгаков, реж. Т. Доронина) — Николь
 «Зойкина квартира» (М. Булгаков, реж. Т. Доронина) — Манюшка
 «Вишневый сад» (А. Чехов, реж. С. Данченко) — Дуняша
 «Без вины виноватые» (А. Островский, реж. Т. Доронина) — Коринкина
 «Дама-невидимка» (П. Кальдерон, реж. Т. Доронина) — Исабель
 «Дверь в смежную комнату» (А. Эйкбурн, реж. В. Драгунов) — Феба
 «Контрольный выстрел» (Ю. Поляков, реж. С. Говорухин) — Галина, Инна
 «Васса Железнова» (М. Горький, реж. Б. Щедрин) — Наталья
 «Русский водевиль» (Н. Некрасов, В. Сологуб, реж. Т. Доронина) — Марья Петровна
 «Сон в летнюю ночь» (У. Шекспир, реж. В. Белякович) — Елена

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20131022022109/http://www.mxat-teatr.ru/docs/tpl/actor.asp?id=55&

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Персоналии:Малый театр Москвы